Подеста́ (; ) — многозначный термин.

 Подеста — глава администрации (подестата) в средневековых (XII—XVI века) итальянских городах-государствах.

Фамилия 
 Подеста, Джон (род. 1949) — американский политический деятель, политтехнолог и лоббист греко-итальянского происхождения.
 Подеста, Инти (род. 1978) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Подеста, Россана (1934—2013) — итальянская актриса.
 Подеста, Тони (род. 1943) — известный американский лоббист греко-итальянского происхождения, соучредитель и председатель компании «Podesta Group».

См. также 
 Палаццо дель Подеста